Diese Liste enthält alle Spiele der polnischen Fußballnationalmannschaft der Männer.
Polen ist nach Estland die zweite europäische Mannschaft, die gegen alle anderen aktuellen Mitglieder der UEFA gespielt hat. Zudem spielte Polen gegen einige der ehemaligen UEFA-Mitglieder (DDR, Jugoslawien, Serbien und Montenegro, Sowjetunion und Tschechoslowakei). Polen spielte als erste europäische Mannschaft gegen Costa Rica (1989), Haiti (1974), Kamerun (WM 1982) und Kanada (1973).

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der polnischen Mannschaft angegeben.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 X = Spiel vom polnischen Verband nicht als offizielles Länderspiel anerkannt
 Am. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der polnischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der polnischen Mannschaft

1921 bis 1929

1930 bis 1939

1947 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe 
Die UEFA wertet nur diejenigen Partien als Europameisterschaftsspiele, die bei einer Endrunde ausgetragen wurden.Aus diesem Grund zählen die beiden EM-Achtelfinalspiele von 1959 zu den EM-Qualifikationsspielen.

Weblinks 
 pzpn.pl: Homepage des polnischen Fußballverbandes (polnisch)
 de.fifa.com: Polnische Länderspiele in der Spieldatenbank der FIFA

Fußnoten 

!Landerspiele
Liste (Fußballländerspiele)